Transição (genética) — conceito em genética e bioquímica
Transição (wipe) — efeito especial
Transição laminar-turbulenta — processo extremamente complexo que na atualidade ainda não é completamente compreendido
Águas de Transição — massas de águas de superfície adjacentes à foz dos rios, apresentando carácter misto devido a mistura de águas costeiras com cursos de água doce
Cidades em Transição — movimento social baseado nos princípios da permacultura aplicados a uma comunidade
Programa de Transição — programa elaborado por Leon Trotsky em 1938 para definir bases programáticas para a construção da IV Internacional
Sistema de Transição — conceito utilizado no estudo da computação para descrever o comportamento potencial de sistemas discretos
Transição de fase — mudança no cenário macroscópico decorrente de mudanças em algum parâmetro de controle relevante ao sistema
Transição de gênero — período pelo qual uma pessoa passa no momento em que se submete a tratamentos hormonais e cirúrgicos para paulatinamente transformar suas características primárias e secundárias nas do sexo desejado
Transição demográfica — conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional, decorrente dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxas de natalidade e outros fatores
Transição eletrônica molecular — mudança de elétrons em uma molécula muito animado a partir de um nível de energia para um nível de energia mais alto
Transição glotal soprosa — tipo de fone consonantal empregado em alguns idiomas que frequentemente procede como uma consoante, mas que às vezes procede como uma vogal ou indeterminada
Transição glotal surda — tipo de fone consonantal empregado em alguns idiomas que frequentemente procede como uma fricativa, mas que às vezes procede como uma consoante aproximante ou indeterminada
Salto quântico
Temperatura de transição vítrea
Transição Espanhola

Desambiguação